John Witherspoon (1942-2019) est un acteur américain 
 John Witherspoon (1723-1794) était le représentant du New Jersey lors de la signature de la déclaration américaine de l'indépendance.